En français le nom Istriens peut désigner :
 dans les textes géographiques, les habitants de la péninsule d'Istrie, au nord de la mer Adriatique ;
 dans les textes historiques, les  Histres, du latin Histri, une tribu illyrienne implantée dans l'Antiquité au nord de la Croatie actuelle, et qui fut vaincue par les Romains une première fois en 221 av. J-C. sous la conduite de Marcus Minucius Rufus, puis une seconde fois en 129 av. J.-C. sous la conduite de Caius Sempronius Tuditanus ;
 dans les ouvrages linguistiques et ethnographiques, les Istriens d'origine roumaine (istrienii), ou leur langue, l’istro-roumain ;
 et dans les ouvrages et les médias italiens, les Istriens d'origine italienne (istriani), ou leur langue, l’istriote.

Notes et références